Винсент Майкл Мартелла (; род. 15 октября 1992 года, Рочестер, США) — американский актёр, актёр озвучивания и певец, известный своими ролями Грега Вулигера в ситкоме «Все ненавидят Криса» и Финеса Флинна в мультсериале «Финес и Ферб».

Личная жизнь 
Мартелла родился в Рочестере, штат Нью-Йорк в семье итальянского происхождения. В детстве он переехал в центральную Флориду. Он окончил среднюю школу DeLand в 2011 году и готовится к получению онлайн-степени по бизнесу в Университете Флориды.

Мартелла — сын Донны и Майкла Мартелла. Его отцу принадлежит сеть пиццерий «Captain Tony's».

В 2006  получил Премию молодых художников за Лучший спектакль в телесериале (комедия) - поддержка молодого актера.

Фильмография

Кино

Телевидение

Видеоигры

Примечания

Ссылки